8-й Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин проходил с 31 августа по 5 сентября 1954 года в городе Турин (Италия). В чемпионате принимают участие 12 национальных сборных, разделённых на 4 группы.

Регламент 
В турнире участвовало 12 команд. В первом групповом раунде были 4 группы по 3 команды. Первые две команды попадали во второй групповой раунд, где также две первые команды попадали в турнир за 1-4 место, а последние две в турнир за 5-8 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 Группа B
 
 
 

 Группа C
 
 
 
 Группа D

Первый групповой раунд

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Второй групповой раунд 
Во втором раунде учитывался счет матча сыгранного в первом раунде

Группа E

Группа F

Плей-офф 
В Плей-офф учитывался счет матча сыгранного во втором раунде

Матчи за 5-8 место

Матчи за 1-4 место

Итоговое положение

Состав победителя

Ссылки 
 
 

Международные спортивные соревнования в Турине
1954
1954 год в водном поло
Чемпионаты Европы в 1954 году
Спорт в Италии в 1954 году
Август 1954 года
Сентябрь 1954 года
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по водному поло в Италии